Jméno František Bartoš mělo několik významných osobností:
 František Bartoš (kněz) (1825–1900) – český římskokatolický kněz, kazatel a spisovatel
 František Bartoš (etnograf) (1837–1906) – český pedagog, jazykovědec a etnograf
 František Bartoš (generál) (1880–1946) – český divizní generál
František Bartoš (architekt) (1894–1949) – český architekt
 František Bürger-Bartoš (1898–1964) – brigádní generál, legionář, odbojář
 František Michálek Bartoš (1889–1972) – český historik 
 František Bartoš (skladatel) (1905–1973) – český hudební skladatel
 František Bartoš (závodník) (* 1926) – český motocyklový závodník
 František Bartoš (atlet) (1947–2014) – český běžec
 František Bartoš (politik) (* 1953) – český politik, bývalý senátor